Гай Сервілій Ватія (; 141 до н. е. — 91 до н. е.) — політичний, державний та військовий діяч часів пізньої Римської республіки.

Життєпис 
Походив з впливового патриціанського роду Сервіліїв. Старший син Гая Сервілія Ватії, претора 114 року до н. е., та Цецилії Метелли. Про його молоді роки нічого невідомо. Замолоду увійшов до колегії авгурів.

У 102 році до н. е. обирається претором (разом з Марком Антонієм Оратором). Як пропретор отримав Сицилію, де очолив військо проти Трифона, очільника тамтешнього повстання. Втім не зміг взяти потужну фортецю Тріокалу.

101 року до н. е. притягнув Луція Ліцинія Лукулла, колишнього пропретора на Сицилії, до суду за звинуваченням у казнокрадстві. Домігся засудження Лукулла.

Можливо у 93 або 92 році до н. е. вдруге обіймав посаду претора. Напередодні війни з італіками (відома як Союзницька) стояв табором в м. Аускул. Тут не зміг завадити раптовому удару повсталих італіків, в результаті чого Ватія загинув.

Родина 
 Гай Сервілій Ватія, якого було всиновлено Гнеєм Корнелієм Лентулом, отримавши ім'я Гней Корнелій Лентул Ватія (або Батіат).
 Гай або Марк Сервілій Ватія, коснул-суфект 68 року до н. е.

Джерела 
 Fasti Cap. Degrassi 54 f.; 130; 484 f.
 Cic. Prov. Cons. 22
 Volker Fadinger: Servilius (I 27). // Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 144.
 Papers of the British School at Rome, Vol. 52 (1984), pp. 49—71

Претори
Сервілії